

Geografia 
 Niba  – Corregimientos del Distretto di Besiko dello stato di Panama
 Nibas  – Comune francese della regione della Piccardia

Spettacolo 
 Niba  – Comico, attore e mimo italiano del XXI secolo